Liman kan syfta på:

Azerbajdzjan 
1 Liman (ort i Azerbajdzjan), Länkäran,

Israel 
2 Liman (ort i Israel), Norra distriktet,

Se även 
 Lyman

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar